Harmadkor más néven harmadidőszak vagy tercier,  földtörténeti időszak
 Harmadkor, J. R. R. Tolkien angol író által kitalált Középfölde nevű fantáziavilág egyik korszaka